Die Liste der Länder nach Urbanisierung sortiert Länder nach dem Anteil der Bevölkerung in urbanen Räumen (Urbanisierungsrate). Die Definition von urbanen Räumen stammt aus den World Urbanization Prospects der Vereinten Nationen und beruht meist auf nationalen Statistiken. Generell gilt eine Agglomeration von mehr als 10.000 Einwohnern als urban. 2018 lebten 55,3 % der Weltbevölkerung in Städten. Die Urbanisierungsrate kann ein Indikator für die Industrialisierung eines Landes sein.

Liste 
Länder und Territorien sortiert nach Urbanisierungsgrad. Quelle ist die Weltbank.

Entwicklung der Urbanisierung über Zeit 
Folgende Liste zeigt die Entwicklung der Urbanisierungsrate in verschiedenen Ländern seit dem Jahre 1960.

Top-50-Länder nach gesamter Stadtbevölkerung 
Die ersten 50 Länder nach Anzahl an städtischen Einwohnern sowie Wachstumsrate der städtischen Bevölkerung.

Siehe auch 
 Urbanisierung
 Liste der größten Metropolregionen der Welt
 Stadtgeographie
 Urbanistik
 Urbanität

Weblinks 

 World Urbanization Prospects 2018

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
!